Стоимен Чапрашиков (Чапрашъков) е голям български търговец от XIX век.

Биография 
Чапрашиков е роден в Горна Джумая, тогава в Османската империя, днес Благоевград, България. В 1864 година Чапрашиков създава фирмата „Ориент табако“, която се занимава с търговия с тютюни в Гърция и Мала Азия. Бизнесът е наследен и развит от синовете му Иван и Георги Чапрашикови.

Родословие

Бележки 

Родени в Благоевград
Български предприемачи от Македония
Български търговци